Här visas klubbarnas placering i den allsvenska grundserien genom åren. Placering efter eventuellt slutspel redovisas ej.

Fotbollsallsvenskan